Бун има више значења:
 Округ Бун (Ајова)
 Округ Бун (Арканзас)
 Округ Бун (Западна Вирџинија)
 Округ Бун (Илиноис)
 Округ Бун (Индијана)
 Округ Бун (Кентаки)
 Округ Бун (Мисури)
 Округ Бун (Небраска)
 Бун (Колорадо)
 Бун (Северна Каролина)